Die deutschen Meisterschaften im Gerätturnen werden seit 1880, teilweise im Rahmen des Deutschen Turnfestes, ausgetragen.

Liste der deutschen Meister

Meisterschaft der Herren, Teil 1

Meisterschaft der Herren, Teil 2

Meisterschaft der Damen

Weblinks 
 Website über die dt. Meisterschaften bei sport-komplett.de
 Website über die dt. Meisterschaften bei gymmedia

Einzelnachweise 

Gerätturnen
!
Gerätturnen